Nelson Horn Ilha (Porto Alegre, 16 de outubro de 1957) é um velejador brasileiro.

Atua pelo clube Veleiros do Sul e é juiz internacional de vela pela ISAF (International Sailing Association Federation, Federação Internacional de Vela).

Campeonatos que atuou 
 Jogos Olímpicos de Verão de 1992
 Jogos Olímpicos de Verão de 1996
 Jogos Olímpicos de Verão de 2000
 Jogos Olímpicos de Verão de 2004
 Jogos Olímpicos de Verão de 2008
 Jogos Olímpicos de Verão de 2012
 Jogos Pan-Americanos de 2003
 Jogos Pan-Americanos de 2007
 Jogos Pan-Americanos de 2011
 Jogos Pan-Americanos de 2015

Velejadores do Rio Grande do Sul
Naturais de Porto Alegre